Hahnhof ist ein Orts- und Siedlungsplatzname:

 Hahnhof (Bruck an der Mur), von 1949 bis 1953 errichteter und heute denkmalgeschützter Wohnhof der Stadt Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Hahnhof (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Hahnhof (Feucht), Dorf des Marktes Feucht, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hahnhof, deutscher Name der Gemeinde Haanja, Kreis Võru, Estland
 Hahnhof (Niederfischbach), Weiler der Gemeinde Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Hahnhof ist ein Unternehmensname:
 Hahnhof (Restaurantkette), Kette von Weinlokalen in Deutschland (u. a. München, Berlin) bis ca. 1980

Siehe auch:
 Hahnenhof
 Hahnshof